Неску́чный са́д — ряд названий:

 Нескучный сад — пейзажный парк в Москве, сохранившийся от дворянской усадьбы Нескучное.
 Нескучный сад (группа) — музыкальный коллектив, существовавший в СССР, а затем в России в 1990-х годах.
 Нескучный сад (журнал) — российский ежемесячный православный «журнал о делах милосердия», издававшийся с 2001 по 2013 годы.